Denumirea de Vălciovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Vălciovți, un sat în comuna Elena, regiunea Veliko Tărnovo;
 Vălciovți, un sat în comuna Elena, regiunea Veliko Tărnovo.